AFG peut faire référence à :
 Afghanistan
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 Association Française de la Gestion Financière
 Association francophone belge de golf.
 AFG autisme, association française spécialisée dans l'institutionnalisation des autistes.